La Nationalliga A 1962/63 fue la 66.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1963
Fútbol en 1962
Fútbol en 1963
Suiza en 1962
Suiza en 1963